Черновой:

 Черновой Ануй — река в России, протекает в Солонешенском районе Алтайского края.
 Черновой Нарык — река в России, протекает в Кемеровской области.
 Черновой Уроп — река в России, протекает в Кемеровской области, Новосибирской области.